Un mousqueton est :
 un anneau muni d'un ressort à déclic, possédant un système d'ouverture  et de fermeture facile, servant de système d'attache rapide. Également une pièce d'accastillage de marine comportant des anneaux. 
 une arme à feu plus courte, plus maniable et moins lourde que le mousquet ou le fusil. Voir par exemple Mousqueton Berthier 1892, Mousqueton 1911 et Mousqueton 1931.

Mousqueton est le nom du valet de Porthos dans les romans Les Trois Mousquetaires, Vingt ans après et Le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas et leurs nombreuses adaptations.

Références